Sawers ist der Familienname folgender Personen:

 John Sawers (* 1955), britischer Diplomat
 Louisa Sawers (* 1988), britische Kanurennsportlerin 
 William Sawers (1844–1966), australischer Politiker